Mistrzostwa świata – zazwyczaj międzynarodowe rozgrywki sportowe otwarte dla najlepszych zawodników lub drużyn z całego świata, reprezentujących ich państwa, a wygrana takiego wydarzenia będzie uważana za najwyższe lub prawie najwyższe osiągnięcie w sporcie lub dyscyplinie. Odbywają się minimum co rok, a maksimum co 4 lata. Rozgrywki męskie jak i żeńskie odbywają się jednocześnie lub osobno.

Mistrzostwa świata w drużynowych dyscyplinach sportu